Vanier kan syfta på

Vanier, Ontario – tidigare samhälle, nu en del av Ottawa i Kanada.
Vanier, Quebec City – tidigare stad, nu en del av staden Quebec i Kanada.